Филипп Гаррель (; ) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография 

Сын актёра Мориса Гарреля, отец актёров Луи Гарреля и . В 1969—1979 годах его спутницей и музой была певица и актриса Нико, он снял её в семи фильмах и после её смерти сохранил память о ней на долгие годы. Работал с актерами Джин Сиберг, Катрин Денёв, Жан-Пьером Лео, Лу Кастелем, Луи Гаррелем, операторами Раулем Кутаром и Вильямом Любчанским.

Сильнейшее влияние на его творчество, по словам самого режиссёра, оказали Энди Уорхол и Жан-Люк Годар.

Фильмография 
 1964: Рассорившиеся дети/ Les Enfants désaccordés (короткометражный)
 1967: Мари на память/ Marie pour mémoire
 1968: Разоблачитель/ Le Révélateur
 1969: Девственное ложе/ Le Lit de la vierge
 1972: Внутренняя рана/ La Cicatrice intérieure
 1974: Высокое уединение/ Les Hautes solitudes (биографический фильм о Джин Сиберг)
 1976: Хрустальная колыбель/ Le Berceau de cristal
 1978: Путешествие к саду усопших/ Voyage au jardin des morts (короткометражный)
 1979: Голубые истоки/ Le Bleu des origines
 1979: Тайный ребёнок/ L’Enfant secret (премия Жана Виго)
 1983: Свобода, ночь/ Liberté, la nuit (премия Каннского МКФ Перспективы кино)
 1985: Она провела столько времени в свете софитов…/ Elle a passé tant d’heures sous les sunlights…
 1989: Спасительные поцелуи/ Les Baisers de secours
 1991: Я больше не слышу гитары/ J’entends plus la guitare (Серебряный лев Венецианского МКФ)
 1993: Рождение любви/ La Naissance de l’amour
 1996: Сердце призрака/ Le Cœur fantôme
 1999: Ветер в ночи/ Le Vent de la nuit
 2001: Дикая невинность/ Sauvage innocence (премия ФИПРЕССИ Венецианского МКФ)
 2005: Постоянные любовники/ Les Amants réguliers (Серебряный лев Венецианского МКФ, премия братьев Люмьер за режиссуру, премия Луи Деллюка)
 2008: Граница рассвета/ La Frontière de l’aube (номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ)
 2011: То лето страсти/ Un été brûlant
 2013: Ревность/ La Jalousie
 2015: В тени женщин / L’Ombre des femmes
 2017: Любовник на день / L’Amant d’un jour
 2023: Большая колесница / Le Grand Chariot

Литература 
 Courant G. Philippe Garrel.  Paris: Studio 43, 1983
 Salvarore R.M. Traiettorie dello sguardo: il cinema di Philippe Garrel. Padova: Il poligrafo, 2002
 Casas K. Philippe Garrel: el cine revelado. San Sebastián: Festival Internacional de Cine de Donostia, 2008
 Domenici V. Il corpo e l'immagine: il primo cinema di Philippe Garrel. Roma: Armando, 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Рецензия на фильм Граница рассвета на Openspace  
 Рецензия на фильм Граница рассвета на Cineticle  
 Статья Voyeurism of the Soul: The Films of Philippe Garrel на сайте 'Senses of Cinema' 
 

Кинорежиссёры Франции
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся в Париже
Лауреаты премии «Звёздный фаллос»